Staplehurst kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Staplehurst, Kent, ort,

USA 

 Staplehurst (ort i USA), Nebraska, Seward County, 

Robotskapade USAförgreningar